Alfonso, fyrste af Asturien RE, (Alfonso Pío Cristino Eduardo Francisco Guillermo Carlos Enrique Eugenio Fernando Antonio Venancio de Borbón y Battenberg; født 10. maj 1907, død 6. september 1938) var titulær fyrste af Asturien, senere med høflighedstitlen greve af Covadonga. I 1907–1931 var han Spaniens kronprins. De to næste år var han kronprins i eksil. I 1933–1938 havde han ikke arveret til den spanske trone.

Forældre 
Alfonso af Asturien var den ældste søn af kong Alfons 13. af Spanien og den britisk fødte dronning Victoria Eugenie af Battenberg. Han var barnebarn af Alfons 12. af Spanien, Maria Christina af Østrig, Henrik Moritz af Battenberg og Beatrice af Storbritannien. Han var oldesøn (datterdattersøn) af Victoria af Storbritannien.

Ægteskaber 
Alfonso giftede sig to gange. Begge gange med cubansk fødte kvinder, og begge ægteskaber endte med skilsmisse. Han var gift med Edelmira Ignacia Adriana Sampedro-Ocejo y Robato (1906–1994) i 1933–1937 og med Marta Esther Rocafort y Altuzarra (1913–1993) i 1937–januar 1938.

Begge Alfonsos ægteskaber var barnløse.

Afkald på arveretten 
Da ingen af hustruerne var af fyrsteligt blod, måtte Alfonso give afkald på sine titler og arveretten til den spanske trone. Til gengæld anlagde han høflighedstitlen greve af Covadonga, og hans første hustru blev grevinde af Covadonga. Selv Edelmira ikke var prinsesse, så blev hun alligevel opfattet som en del af den kongelige familie. Hun arvede fx nogle af enkedronning Victoria Eugenie af Battenbergs smykker.

Det var egentlig Alfonsos næstældste broder (Jaime, hertug af Segovia og Anjou), der skulle indsættes som tronfølger, men da Jaime var døv, forbigik eksil-kongen (Alfons 13. af Spanien) ham. I stedet blev den yngste broder (Juan af Barcelona) indsat som eksil-tronfølger.

Den spanske diktator Francisco Franco ville ikke acceptere den liberale Juan af Barcelona som tronfølger. I stedet forhandlede Franco med en række andre prinser, og det endte med, at Juan af Barcelonas ældste søn blev tronfølger i 1971 og konge i 1975. Den senere konge (prins Juan Carlos) var kommet til Spanien i 1948, da han var 10 år gammel, og han var blevet opdraget i Francos ånd.

Alfonso blev dermed farbror til Juan Carlos af Spanien (konge i 1975–2014). 
.

Bløder 
Som andre af dronning Victoria af Storbritanniens efterkommere var Alfonso bløder. Han mødte sin første hustru, da han blev behandlet for hæmofili på et sanatorium i Lausanne i Schweiz.

I 1938 kom Alfonso alvorligt til skade i en bilulykke i Florida, USA. Kun 31 år gammel døde han af sine blødninger.

Referencer 

Huset Bourbon
Kongelige fra Spanien
Fyrster af Asturien